Mehdiyev ist der Familienname von

 Ayaz Mehdiyev (* 1993), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Məmmədəli Mehdiyev (* 1993), aserbaidschanischer Judoka